Dauphiné – nome francese dell'antica provincia francese del Delfinato
 Dauphine – automobile prodotta dalla Renault
 Dauphine – trampolino per il salto con gli sci francese
 La Dauphine – veliero francese
 Pommes dauphine – specialità culinaria francese
 Università Paris-Dauphine – università francese

Pagine correlate 
Dauphin (disambigua)